Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseinek eredményeit. A tornát 32 párossal rendezték meg.

A címvédő az amerikai Desirae Krawczyk és a brit Joe Salisbury párosa volt, akik közül Joe Salisbury ebben az évben nem indult vegyes párosban, Desirae Krawczyk pedig már a második körben kiesett. A győzelmet a Storm Sanders–John Peers ausztrál páros szerezte meg, miután a döntőben 4–6, 6–4, [10–7] arányban legyőzték a Kirsten Flipkens–Édouard Roger-Vasselin belga–francia kettőst.

Magyar versenyző ezen a tornán nem indult ebben a számban.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

V2